Die National League Division Series 2013 (NLDS) fand zwischen dem 3. und dem 9. Oktober 2013 statt und ist Teil der Postseason der MLB Saison 2013. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2013 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wurde im Modus 2-3 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 3, 4 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:

 (1) St. Louis Cardinals (Central Division Champion, 97–65) gegen Pittsburgh Pirates (Wild Card Gewinner, 94–68)
 (2) Atlanta Braves (East Division Champion, 96–66) gegen (3) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 92–70)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, NLWC 2013, ALWC 2013, ALDS 2013, NLCS 2013, ALCS 2013, World Series 2013

Die Postseason 2013 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

St. Louis Cardinals gegen Pittsburgh Pirates

Atlanta Braves gegen Los Angeles Dodgers

St. Louis Cardinals gegen Pittsburgh Pirates

Spiel 1 
3. Oktober 2013, 17:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
4. Oktober 2013, 13:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
6. Oktober 2013, 16:30 EDT, PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 4 
7. Oktober 2013, 15:00 EDT, PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania

Spiel 5 
9. Oktober 2013, 17:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLDS 2013 (3–2): St. Louis Cardinals besiegen Pittsburgh Pirates

Zuschauer insgesamt:219.905  Durchschnittliche Zuschauerzahl:43.981

Atlanta Braves gegen Los Angeles Dodgers

Spiel 1 
3. Oktober 2013, 20:30 EDT, Turner Field in Atlanta, Georgia

Spiel 2 
4. Oktober 2013, 18:00 EDT, Turner Field in Atlanta, Georgia

Spiel 3 
6. Oktober 2013, 20:00 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
7. Oktober 2013, 21:30 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLDS 2013 (3–1): Los Angeles Dodgers besiegen Atlanta Braves

Zuschauer insgesamt: 201.071  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 50.268

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2013
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
Pittsburgh Pirates
St. Louis Cardinals